Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1959 se dispute du 4 au .

Christine Truman remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Reynolds.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yola Ramírez et Rosie Reyes.

En double mixte, la paire Rosie Reyes et Francisco Contreras enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1959
Rome
Sport en Italie en 1959
Sport en mai 1959